Оболенское — село в Малоярославецком районе Калужской области России. Входит в состав сельского поселения «Село Спас-Загорье».

История 
Входит в сельское поселение «Село Спас-Загорье» согласно Закону Калужской области от 28 декабря 2004 года.

География 
Расположено в 7 км к юго-западу от Обнинска, на правом берегу Лужи вблизи места её впадения в Протву. Село примыкает к населённым пунктам Спас-Загорье и Шемякино.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Через село проходят автодорога А130 (Варшавское шоссе) и ж.-д. линия Москва — Брянск. Ближайшая станция Шемякино находится чуть западнее села.

Примечания 

Населённые пункты Малоярославецкого района